R11 (België), een ringweg rond de stad Antwerpen
 R11 (Ghana), een regionale weg in Ghana 
 R-11 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 Trichloorfluormethaan, een koelvloeistof